Vladimirovo peut désigner :
 en bulgare (le nom étant écrit Владимирово) :
 Vladimirovo, village bulgare de l'obchtina Dobritchka, situé dans l'oblast de Dobritch ;
 Vladimirovo, village bulgare de l'obchtina de Topolovgrad, situé dans l'oblast de Khaskovo ;
 Vladimirovo, village bulgare de l'obchtina de Boïtchinovtsi, situé dans l'oblast de Montana ;
 en macédonien (le nom étant écrit Владимирово) :
 Vladimirovo, village macédonien de la municipalité de Berovo.